Feroletani – abitanti di Feroleto Antico
Feroletani – abitanti di Feroleto della Chiesa